El término alcantarilla (que procede del árabe al-qantara y quiere decir ‘puente pequeño’) puede referirse a:
 Una alcantarilla (construcción), una canalización subterránea fabricada para recoger las aguas llovedizas o residuales y darles paso.
 Una tajea (o alcantarilla), una construcción que permite el drenaje transversal de las aguas superficiales bajo otra infraestructura, como un camino, carretera o vía férrea.
 Alcantarilla (España), municipio de la Región de Murcia (España).
 La Base Aérea de Alcantarilla, en el municipio anterior del mismo nombre.
 Alcantarilla (Portugal), parroquia civil del concejo de Silves (Faro, Portugal).
 La Alcantarilla (también denominada Las Alcantarillas), antigua fortaleza y puente romano en la provincia de Sevilla (Andalucía, España).
 Uno de los nombres vulgares de la planta Arctostaphylos uva-ursi.

Enlaces externos